Финал Кубка Испании по футболу 1969 стал 67-ым в истории и состоялся 15 июня 1969 года. «Атлетик Бильбао» победил «Эльче» со счётом 1:0 и в 21-й раз стал обладателем национального кубка.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1969
Испания
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 15 июня
Июнь 1969 года
Спорт в Испании в 1969 году
Спортивные соревнования в Мадриде